Пётр Никола́евич Куба́ткин (1907—1950) — сотрудник советских органов государственной безопасности, возглавлял Московское, Ленинградское, Горьковское Управление НКГБ — МГБ, внешнюю разведку СССР в качестве начальника 1-го Главного управления МГБ СССР, генерал-лейтенант. Депутат Верховного Совета СССР 1 — 2 созывов. 23 июля 1949 года арестован по «Ленинградскому делу». 27 октября 1950 года расстрелян. 26 мая 1954 года — посмертно реабилитирован .().

Биография 
Родился в семье шахтёра. Русский. Член РКСМ с 1922 года, член ВКП(б) с октября 1930 года.

В 1918 году окончил 4-классную начальную сельскую школу села Орехово. С 1921 года работал чёрнорабочим на шахте (Кольберовский рудник), с декабря 1925 года подручным пекаря в пекарне рабочей кооперации Брянского рудника (Луганский округ). С января 1927 года на комсомольской работе: секретарь ячейки ВЛКСМ Павловского РИК, затем в том же месяце стал техническим секретарём Павловского РИК. В сентябре 1929 года призван на военную службу, служил в погранвойсках ОГПУ.

В органах госбезопасности с 1929 года рядовым, политруком взвода. С 1930 года помощник начальника погранзаставы 21-го пограничного отряда ОГПУ по политчасти (Шепетовский округ). После демобилизации в марте 1932 года работал в ОГПУ: помощник оперуполномоченного Особого отдела Одесского областного отдела ГПУ, с 1934 года заместитель начальника политотдела МТС по НКВД (Песчаный Брод), с 1935 года начальник Фрунзовского районного отделения НКВД (Одесская область), с 1936 года оперуполномоченный отдела УГБ УНКВД по Одесской области. С марта 1937 года курсант Центральной школы НКВД СССР. После её окончания 15 августа 1937 года работал в центральном аппарате ГУГБ НКВД: оперуполномоченный 1-го отделения (контрразведка, оперативное обеспечение штабов) 4-го (Особого) отдела, в 1938—1939 годах помощник начальника 1-го отделения 4-го отдела — 1-го Управления — НКВД СССР (государственная безопасность).

Затем работал в подразделениях центрального аппарата НКВД. С января по июнь 1939 года — секретарь парткома ГУГБ НКВД СССР. В 1939—1941 годах руководил Управлением госбезопасности Москвы и Московской области. С 31.07.1941 по 23.08.1941 начальник 3-го спецотдела НКВД СССР. С 24 августа 1941 по июнь 1946 года возглавлял Управление НКВД и госбезопасности Ленинграда и Ленинградской области. Креатура Л. П. Берии. По мнению В. И. Бережкова, Кубаткин был «волевым, авторитетным, жёстким руководителем». Во время блокады города развернул ожесточённую борьбу с теми, кто высказывал сомнения в правильности действий партии и командования. Возглавил борьбу с уголовным элементом, мародёрами и людоедами в городе. Постоянно призывал к усилению борьбы со шпионами, диверсантами и вредителями. В мае 1942 года заявил, что «разоблачены и арестованы сотни шпионов, провокаторов, диверсантов, распространителей пораженческих слухов», а также «проведена очистительная работа по выселению социально-чуждого и враждебного элемента»  . Входил в состав Военного совета Ленинградского фронта, Ленинградского горкома и обкома ВКП(б), Штаба партизанского движения. За время блокады им были написаны 4 книги повествующие о борьбе чекистов с фашистской разведкой. Книги были изданы и опубликованы.

Член Ленинградского областного штаба партизанского движения с сентября 1941 года, член Военного совета Ленинградского фронта с апреля 1942 года. В соответствии с решением Военного совета об усилении партизанского движения в г. Ленинграде было сформировано и переправлено в тыл противника к февралю 1942 года 129 партизанских отрядов общим количеством 6394 человека. За это же время в районах Ленинградской области, не занятых противником, было сформировано 158 отрядов общим количеством 5389 человек. Таким образом, в тыл противника только за период с июня 1941 по февраль 1942 года переброшено 287 партизанских отрядов в количестве 11 733 человека. На 7 февраля 1942 года в тылу противника оставалось 60 отрядов в количестве 1965 человек. На территории Ленинградской области был образован первый «Партизанский Край» размером 120 на 90 километров, где была восстановлена Советская власть, действовали колхозы и совхозы. (Докладная записка УНКВД по Ленинградской области № 10183 в НКВД СССР о работе разведывательного отдела Управления с начала Отечественной войны от 7.02.1942 г.) При его личном участии создано и переправлено за линию фронта более 42 разведывательно-диверсионных групп. Активно боролся с власовским движением РОА. Благодаря усилиям сотрудников УНКВД ЛО многие власовцы, осознав своё падение, поверили сотрудникам УНКВД ЛО и перешли на сторону партизан Ленинградской области. Своими подвигами в борьбе с фашистскими варварами они заслужили прощение Советской власти.

Кубаткин, руководитель и один из участников операции по ликвидации резидентуры СД противника в Ленинградской области и разведгрупп из «Абверкоманды-104», «Цеппелин» и др.. Пётр Николаевич Кубаткин считается одним из самых талантливых контрразведчиков времён Отечественной войны. Он сумел организовать такую операцию, которая смогла обмануть разведки двух стран: Финляндии и Германии. А ещё не допустил паники в блокадном и голодном Ленинграде. Однако самым большим достижением Кубаткина на посту начальника УНКГБ Ленинградской области во время войны стала информационная «битва» с немецкой и финской разведками. Она повлияла не только на то, что Ленинград так и не был взят, но и на весь исход войны. Блокаду города осуществляли не только немецкие войска. 29 июня 1941 г., ещё до подхода фашистов к Ленинграду, финны перешли новую границу, установленную после Зимней войны 1939—1940 годов, и приблизились к укрепрайону Красной армии на Карельском перешейке. Но там застряли. 4 сентября 1941 года в ставку финского командующего Карла Густава Маннергейма прибыл официальный представитель штаба группы немецких войск «Север». Немцы настаивали на координации действий по окончательному штурму Ленинграда. Однако он так и не состоялся — успела поработать советская контрразведка.

Одновременно с 11 января по 04 июля 1945 года являлся уполномоченным НКГБ СССР по 2-му Прибалтийскому фронту.

15.6.1946 переведён в Москву и по предложению И. В. Сталина, при поддержке секретаря ЦК партии А. А. Кузнецова становится во главе 1-го Главного управления (разведка) МГБ СССР. С 15 июня по 9 сентября 1946 года возглавлял внешнюю разведку органов госбезопасности. П. Н. Кубаткин привёл с собой из Ленинградского управления толковых специалистов, в том числе своего заместителя А. М. Сахаровского, который затем с июля 1955 года был в должности начальника Первого Главного управления КГБ СССР (внешняя разведка) с 1956 по 1971 год. Министр МГБ Абакумов почувствовал в Кубаткине серьёзного конкурента и поспешил избавиться от него. Пётр Николаевич подал рапорт и ушёл с данной должности в кадровый резерв. В резерве Управления кадров МГБ СССР с 9 сентября по 19 ноября 1946 года. С 19 ноября 1946 по 30 марта 1949 года работал начальником УМГБ Горьковской области. Заочно учился в ВПШ при ЦК ВКП(б) и Горьковском Педагогическом институте. Работал Заместителем председателя Саратовского облисполкома с 31 марта по 23 июля 1949 года.

Убийство Сокольникова и Радека 
Министр госбезопасности Иван Александрович Серов, в своём спецсообщении на имя Никиты Сергеевич Хрущёва за № 1621-с от 29 июня 1956 г. под грифом «Совершенно секретно» докладывал: "…В Верхне-Уральскую тюрьму в мае 1939 года выезжал оперативный работник 2 отдела ГУГБ НКВД Кубаткин…"Подготовленное Кубаткиным убийство было затем оформлено как результат драки. Так, в акте о смерти Радека К. Б., составленном администрацией тюрьмы, указывается: «При осмотре трупа заключенного Радека К. Б., обнаружены на шее кровоподтеки, из уха и горла течет кровь, что явилось результатом сильного удара головой об пол. Смерть последовала в результате нанесения побоев и удушения со стороны заключенного троцкиста Варежникова, о чем и составили настоящий акт». (арх. дело № 300935, т.1. л.д. 105). Это спорное утверждение, поскольку Кубаткин П.Н. в указанный период времени был секретарём партийной организации ГУГБ НКВД СССР и безвыездно находился в Москве.

В материалах комиссии Н. М. Шверника в 1961 г., составленных на основании сообщения И. А. Серова, говорится: «В Верхне-Уральскую тюрьму в мае 1939 года выезжал оперативный работник 2 отдела ГУГБ НКВД Кубаткин. Первый раз он возил с собой некоего Мартынова, якобы заключенного (личность не установлена), который был помещен в одну камеру с Радеком, преднамеренно учинил с ним драку, но убить Радека не смог и был увезен Кубаткиным из тюрьмы. Через несколько дней Кубаткин вновь приехал в тюрьму с другим заключенным по фамилии Варежников. Этого заключенного также поместили в камеру к Радеку. На следующий день, 19 мая, Варежников, спровоцировав драку, убил Радека. В акте, составленном администрацией тюрьмы, указано, что убивший Радека Варежников является якобы троцкистом. В действительности под фамилией Варежников был зашифрован Степанов И. И., бывший комендант НКВД Чечено-Ингушской АССР, арестованный в феврале 1939 года за серьезные должностные преступления. В ноябре того же года по указанию Берия Степанов освобожден из-под стражи. В постановлении о прекращении дела указано, что он выполнил „специальное задание“, имеющее важное государственное значение».

П. В. Федотов и Я. Н. Матусов утверждали, что убийство Радека и Сокольникова было совершено по указанию Сталина. Непосредственное осуществление этих актов было возложено на работников 2-го отдела НКВД СССР — ст. оперуполномоченного Кубаткина, оперуполномоченного  и специально подобранных людей из числа арестованных, которые в секретном порядке выехали для выполнения задания в верхнеуральскую и тобольскую тюрьмы, в которых содержались Радек и Сокольников. Предварительно Сокольников был переведён в одиночную камеру, а 21 мая 1939, как это было обусловлено по плану, к нему вошли начальник тюрьмы Флягин, оперуполномоченный Шарок и прибывший из Москвы заключённый Прокопий Максимович Лобов (бывший помощник начальника особого отдела ЛенВО, осуждённый за халатность в связи с убийством С. М. Кирова), набросились на него и убили.

13 июня 1939 года, Кубаткин, минуя две ступени был произведён из старшего лейтенанта ГБ в старшего майора ГБ и назначен начальником Управления НКВД Московской области вместо В. П. Журавлёва. Это повышение связано с тем, что П. Н. Кубаткин в 1938 году нашёл в архивах временного правительства дело на Андрея Януарьевича Вышинского. который был к тому времени Прокурором СССР. Во времена «Временного правительства» А. Я. Вышинский после февральской революции 1917 года был назначен комиссаром милиции Якиманского района, тогда же подписал «распоряжение о неукоснительном выполнении на вверенной ему территории приказа Временного правительства о розыске, аресте и предании суду, как немецкого шпиона, В. И. Ленина» (см. Пломбированный вагон)[10][11]. П. Н. Кубаткин передал дело Вышинского, Ежову тот Сталину. И. В. Сталин получив такой материал воспользовался им на 100 % в борьбе с оппозицией. В 1939 году А. Я. Вышинский становится членом ЦК ВКП (б) и ярым сторонником И. В. Сталина. А, П. Н. Кубаткин — генералом, начальником Московского Управления НКВД.

Ленинградское дело 

В 42 года, 30 марта 1949 года, П. Н. Кубаткин был уволен из МГБ В. Абакумовым с формулировкой «За невозможностью дальнейшего использования».
Работал заместителем председателя Саратовского облисполкома. 23 июля 1949 года арестован по «Ленинградскому делу». Был обвинён в том, что в период работы в Ленинграде уничтожил материалы, свидетельствующие о шпионаже секретаря горкома ВКП(б) Я. Ф. Капустина в пользу Великобритании. Однако данные документы он должен был уничтожить по инструкции по истечении срока хранения и, более того, данные материалы были предоставлены предшественником Кубаткина, Гоглидзе — А. Жданову. Жданов, ознакомившись с материалами, назвал их вымыслом! Роковую роль в судьбе П. Н. Кубаткина сыграли интрига Маленкова с Огольцовым и короткая (на четверть листка) записка преемника Кубаткина в Ленинградском управлении Д. Г. Родионова — именно он в записке сообщил об уничтожении дела Капустина, и Абакумов ухватился за эту нить. В отличие от большинства жертв репрессий, Кубаткин, как на него ни воздействовали, так и не признал своей вины. Следствие по делу длилось больше года, продлевалось 15 раз (неслыханно), сначала, осенью 1950 года, его приговорили к 20 годам лишения свободы за «преступное бездействие… выразившееся в недоносительстве», но исполнение приговора Абакумов приостановил, что-то сильно напугало, было решено многознающего П. Н. Кубаткина в живых не оставлять… Дело было срочно, в один день окончательно пересмотрено. Суд состоялся в Москве — Внутренняя тюрьма МГБ СССР и 27 октября 1950 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила бывшего начальника Ленинградского УМГБ к высшей мере наказания по ст. 58.1, 58.7, 58.11 УК РСФСР приговор был приведён в исполнение немедленно. Тело кремировали на Донском кладбище г. Москвы. Вместе с другими расстрелянными в Москве по «Ленинградскому делу».

Были осуждены также жена П. Н. Кубаткина Ксения на 8 лет и сын Виктор, студент, на 8 лет — по ст. 58 УК РСФСР «За недоносительство». В ссылку направили его мать и сестру.

Определением ВК ВС СССР от 26 мая 1954 приговор отменён за отсутствием состава преступления, реабилитирован как невиновный. 17 марта 1954 также реабилитированы и члены семьи.

Звания 
 Младший лейтенант ГБ (22 марта 1936 г.)
 Лейтенант ГБ (25 июля 1938 г.)
 Старший лейтенант ГБ (4 апреля 1939 г.)
 Старший майор ГБ (13 июня 1939 г.)
 Комиссар ГБ 3-го ранга (14 марта 1940 г.)
 Генерал-лейтенант (при переаттестации 9 июля 1945 г.)

Награды 
Награждён:
 орденами
 Ленина (05.08.1944),
 Красного Знамени (26.04.1940),
 Кутузова I степени (29.06.1945),
 Кутузова II степени (21.04.1945),
 Трудового Красного Знамени (20.09.1943),
 двумя орденами Красной Звезды (18.05.1942, 03.11.1944),
 медалями:
 Партизану Отечественной войны 1 степ, За оборону Ленинграда, За победу над Германией, За доблестный труд в ВОВ, 30 лет КА.
 нагрудным знаком «Заслуженный работник НКВД» (04.02.1942).

Память 
Упомянут на Памятнике руководителям Ленинграда и Ленинградской области на Донском кладбище в Москве. Останки захоронены на Донском кладбище в Москве.

Примечания

Литература 
 Петров Н. В., Скоркин К. В. «Кто руководил НКВД. 1934—1941».
 Старков Б. А. Борьба с коррупцией и политические процессы в Ленинграде во второй половине 40-х гг. // Политика, общество, человек: к 85-летию доктора исторических наук, профессора А. З. Ваксера: [сборник статей]. СПб., 2008. С. 95—110.
 Виданов И. А. «В. П. Кубаткин — воспоминания об отце». М. 2012.
 Кубаткин П. Н. Разоблачать происки фашистской разведки. — ОГИЗ. Госполитиздат. 1942

Ссылки 
 Биография на сайте Хронос
 Служба внешней разведки Российской Федерации

Репрессированные по «Ленинградскому делу»
Репрессированные сотрудники НКВД
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1950 году
Реабилитированные в СССР
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза 2-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Члены КПСС
Похороненные в общих могилах Донского кладбища